zorza polarna
 zorza poranna
 zorza wieczorna
 Zorza (mitologia) – bogini świtu w mitologii słowiańskiej
Czasopisma:
 Zorza – wydawany we Lwowie tygodnik Narodowej Demokracji
 Zorza – dwutygodnik dla młodzieży wydawany w latach 1843–44
 Zorza (pismo) (ros. "Заря") – pismo Rosyjskiej Armii Wyzwoleńczej
 Zorza Ilustrowany tygodnik katolików – pismo wydawane przez Stowarzyszenie „Pax”

Zobacz też 
 aurora